Cholewy peut désigner:

Toponymie
en 
dans la voïvodie de Mazovie.
 Cholewy est un village de la gmina de Błonie située dans le powiat de Varsovie-ouest
 Cholewy est un village de la gmina de Płońsk située dans le powiat de Płońsk